Дми́триевское — село в Краснобаковском районе Нижегородской области, административный центр Дмитриевского сельсовета.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

Улицы села: Молодёжная, Новая.

В селе располагается памятник архитектуры Усадьба Захарьина, построенная во второй половине XIX века, а также памятник истории могила Героя Советского Союза А. А. Березина.

Население 
По данным на 1999 год, численность населения составляла 410 чел.

Примечания 

Населённые пункты Краснобаковского района